De Davis Cup 2009 wereldgroep play-offs bepaalden welke acht landen zich plaatsten voor de wereldgroep van de Davis Cup 2010.

De acht verliezende teams van de eerste ronde van de Wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones kwamen uit in de play-offs. Loting bepaalde welke acht geplaatste landen tegen welk ongeplaatst land speelden.

Geplaatste teams 
De volgende teams zullen strijden voor een plek in de Wereldgroep in 2010.
De wedstrijden zullen plaatsvinden van 18 tot en met 20 september 2009.

  (verloor in de 1e ronde van  met 0-5)
  (verloor in de 1e ronde van  met 1-4)
  (verloor in de 1e ronde van  met 2-3)
  (verloor in de 1e ronde van  met 5-0)
  (verloor in de 1e ronde van  met 2-3)
  (verloor in de 1e ronde van  met 1-4)
  (verloor in de 1e ronde van  met 2-3)
  (verloor in de 1e ronde van  met 1-4)
  (won in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone van  met 4-1)
  (won in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone van  met 4-1)
  (won in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone van  met 4-1)
  (won in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone van  met 5-0)
  (won in de 2e ronde van de Amerikaanse zone van  met 4-1)
  (won in de 2e ronde van de Amerikaanse zone van  met 4-1)
  (won reglementair met 5-0 nadat  weigerde te spelen tegen 
  (won in de 2e ronde van de Aziatische/Oceanische zone van  met 3-2)

Wedstrijden 
De volgende wedstrijden werden geloot, waarbij de winnaar zich plaatste voor de wereldgroep en de verliezer in zijn regionale zone ging spelen:

 -    3 - 2
 -    3 - 2
 -    2 - 3
 -    1 - 4
 -    1 - 4
 -    5 - 0
 -    3 - 2
 -    2 - 3

Play-off resultaten

Chili vs. Oostenrijk

België vs. Oekraïne

Brazilië vs. Ecuador

Nederland vs. Frankrijk

Zuid-Afrika vs. India

Servië vs. Oezbekistan

Zweden vs. Roëmenie

Italië vs. Zwitserland

Play-offs
2009